Про́рва может означать:

 Прорва (приток Казыра) — река в Красноярском крае России.
 Прорва (приток Ангарки)
 Прорва (рукав Терека) — река в Дагестане.
 Прорва — река в Витебской области Белоруссии.
 Прорва — до 1998 года название села Далгали Нефтечалинского района Азербайджана.
 «Прорва» — фильм Ивана Дыховичного 1992 года.
 «Прорва» — одно из названий американского фильма «Долговая яма» (1986) с Томом Хэнксом в главной роли.
 Прорва — протока на границе России и Китая.

Примечания